Shanghai Masters 2015 (Bank of Communications OTO Shanghai Masters) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 14 och 20 september 2015 i Shanghai Grand Stage i Shanghai, Kina.

Kyren Wilson vann sin första rankingturnering genom att besegra Judd Trump med 10–9 i finalen.

Kval
Kvalet spelades mellan 5 och 9 augusti 2015 i Barnsley, England. De 16 vinnarna gick vidare till huvudturneringen där åtta av spelarna först lottades till att spela en inledande omgång mot 8 kinesiska wild cards.

Wild card-omgång
Åtta av de 16 spelare som kvalificerat sig för huvudturneringen lottades att först spela en wild card-omgång mot åtta kinesiska spelare 14–15 september 2015 i Shanghai. Vinnarna kvalificerade sig för huvudturneringen.

Huvudturnering

Final

Referenser

Externa länkar
Matchredogörelse, snooker.org

2015 i Kina
Snookersäsongen 2015/2016
2015